Il singolare del torneo di tennis US Indoors 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Helena Suková 3–6, 6–0, 7–6(5).

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Hana Mandlíková (semifinali)
 Pam Shriver (semifinali)
 Helena Suková (finale)

 Catarina Lindqvist (secondo turno)
 Assente
 Barbara Potter (secondo turno)
 Kathy Jordan (quarti di finale)
 Anne White (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Indoors 1986